L'Indian Wells Masters 2005 (conosciuto anche come Pacific Life Open per motivi di sponsorizzazione) 
è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 29ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2005, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2005. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 14 al 20 marzo 2005.

Campioni

Singolare maschile 

 Roger Federer ha battuto in finale  Lleyton Hewitt, 6–2, 6-4, 6–4

Singolare femminile 

 Kim Clijsters ha battuto in finale  Lindsay Davenport, 6–4, 4-6, 6-2

Doppio maschile 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor hanno battuto in finale  Wayne Arthurs /  Paul Hanley, 7-6, 7-6

Doppio femminile 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez hanno battuto in finale  Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy, 7-6(3), 6-1

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 
ATP Tour 2005
WTA Tour 2005